I Danube Dragons sono una squadra di football americano di Vienna, in Austria; fondati nel 1985 come Klosterneuburg Mercenaries, hanno vinto 2 titoli nazionali.

Dettaglio stagioni

Tornei nazionali

Campionato

AFL

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

AFL - Division Ladies

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

AFL - Division I

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

AFL - Division Ladies 2

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

AFL - Division II

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

AFL - Division III

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

AFL - Division IV

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Tornei internazionali

European Football League (1986-2013)

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

IFAF Europe Champions League

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Riepilogo fasi finali disputate

Palmarès
 2 Austrian Bowl (2010, 2022)
 1 Silver Bowl (1993)

Note

Collegamenti esterni